Натуральне число 163
 163 рік до нашої ери
 163 рік нашої ери